Collector bezeichnet:

 einen Anschluss des Bipolartransistors  
 einen Roman von John Fowles, siehe Der Sammler
 ein Gesellschaftsspiel der Deutschen Bundespost, siehe Collector (Spiel)
 einen Science-Fiction-Roman von Markus Heitz (2012) auf Basis des Rollenspielsystems Justifiers

Siehe auch
Kollektor
The Collector
 Colleiteiro